Chainmail steht für:
 Chainmail (Spiel), ein Spiel aus dem Jahre 1971 der Firma Guidon Games
 Chainmail (Algorithmus), einen Algorithmus in der Computergrafik, um die Form von Objekten zu verändern